Colchester - localidade na Essex, Inglaterra
Colchester (distrito) - distrito na Essex, Inglaterra
Colchester (Illinois) - localidade na Illinois, Estados Unidos
Colchester (Vermont) - localidade na Vermont, Estados Unidos